

Astronomia 
1016 Anitra – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1924
Ammasso dell'Anitra Selvatica – ammasso aperto della costellazione dello Scudo

Letteratura 
L'anitra selvatica – dramma in cinque atti di Henrik Ibsen, del 1884

Persone 
Anitra Ford – modella e attrice statunitense (1942–)

Zoologia 
Anitra – nome comune di molti uccelli anseriformi
Anitra – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae